Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Geoff Grant che ha battuto in finale Rainer Schüttler 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nuno Marques (secondo turno)
 Jens Knippschild (quarti di finale)
 David Škoch (primo turno)
 Oleg Ogorodov (semifinali)

 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Kevin Ullyett (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 1997